Sedliště può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sedliště, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Sedliště, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Sedliště, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Sedliště, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia
Staré Sedliště, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň